Jako 20cm kanón typu 3. roku ( 50-kókei 3-nen šiki 20-senči hó) byly označovány dva lodní kanóny japonského císařského námořnictva:
 200mm kanón typu 3. roku – od 6. dubna 1931 označovaný jako 20cm kanón typu 3. roku číslo 1
 203,2mm kanón typu 3. roku – od 6. dubna 1931 označovaný jako 20cm kanón typu 3. roku číslo 2